Салідо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альваро Обрегон Солідо — президент Мексики
 Орландо Салідо — мексиканський боксер